Hédi Kallel, né le  à Tunis et décédé le , est un footballeur tunisien ayant évolué à l'Espérance sportive de Tunis (EST).

Il est l'un des créateurs de l'EST. Il occupe aussi le poste de trésorier du club et d'autres postes au sein de l'administration. 

Footballeur tunisien
Joueur de l'Espérance sportive de Tunis
Dirigeant tunisien de football
Naissance en janvier 1900
Naissance à Tunis
Décès en juillet 1978
Lieu de décès inconnu
Décès à 78 ans